Apertur (von lat. ‚apertus‘ offen, geöffnet) bezeichnet:
 Apertur (Optik), die freie Öffnung eines optischen Gerätes
 Aperturstrahler, spezielle Bauform einer Antenne
 Apertur (Pixel), den lichtempfindlichen Anteil eines Pixels eines bildgebenden Sensors
 Apertur (Medizin), in der Medizin und Morphologie eine Öffnung
 Apertur (Gastropoda), die Öffnung des Schneckengehäuses an der Unterseite
 Keimöffnung der Pollen der Blütenpflanzen; siehe Pollen#Aperturen
 Apertura und Clausura, halbjährlicher Fußballwettbewerb

Siehe auch:
 Numerische Apertur, ein Maß für das räumliche Auflösungsvermögen 
 Apertura
 Aperture